RN12 oder RN 12 steht für:
 Route nationale 12, Nationalstraße in Frankreich
 RN12 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 12 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN12 (Mali), Fernstraße in Mali
 N12 (Niger), Fernstraße in Niger
 Ruta 12 (Chile), Fernstraße in Chile
 die vierte Generation des Motorrades Yamaha YZF-R 1